Верхоянск — топоним.
 Верхоянск — город в Верхоянском улусе Якутии, на правом берегу реки Яна, в 92 км к юго-западу от административного центра улуса — Батагая.
 Верхоянск — региональный аэропорт посёлка Верхоянск Верхоянского улуса Якутии.